Das Akronym MMH steht für:

 Monomethylhydrazin: Farblose, an Luft rauchende, brennbare Flüssigkeit.
 Multimoment-Studie: Stichprobenverfahren zur Analyse von Arbeitsstrukturen.
 Bahnhof Mindelheim
 Milch-Molaren-Hypomineralisation

MMH